Osoby o tym nazwisku:
 Bartłomiej Kasprzykowski – polski aktor filmowy i teatralny, lektor telewizyjny
 Czesław Kasprzykowski – działacz religijny
 Edward Kasprzykowski – polski farmaceuta, aptekarz, działacz niepodległościowy i społeczny, polityk, poseł na Sejm